Pasi steht für:

 Pasi (Papua-Neuguinea), Ort in der Sandaun Province, Papua-Neuguinea
 Pasi (Sprache), eine der Papuasprachen
 Sisu Pasi, finnischer Transportpanzer

Pasi ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Pasi (* 1984), französischer Musiker
 Geeta Pasi (* 1962), US-amerikanische Diplomatin
 Isak Pasi (1928–2010), bulgarischer Philosoph
 Solomon Pasi (* 1956), bulgarischer Politiker

PASI steht als Abkürzung für:
 Psoriasis Area and Severity Index, siehe PASI-Score

Siehe auch:
 Passi (Begriffsklärung)
 PASY

Abkürzung